Slovo alp či zkratka ALP má více významů:

Alp 
 Alp - město ve Španělsku
 Alp - bytost v německém folklóru

AlP 
 fosfid hlinitý – anorganická sloučenina

ALP 
 Alkalická fosfatáza – enzym patřící mezi hydrolázy
 asfaltový lak penetrační

Externí odkazy